Der FDGB-Pokal war in der DDR der nationale Pokalwettbewerb im Fußball. Er feierte 1949 seine Premiere und wurde – wie auch in weiteren Sportarten – von der Einheitsgewerkschaft Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) als Wanderpokal ausgeschrieben. Nach der Wiedervereinigung wurde die letzte Auflage im Jahre 1991 unter der Bezeichnung NOFV-Pokal durchgeführt.

Austragungsmodus und Geschichte 
Die Mannschaften aus den beiden höchsten Ligen der DDR, Oberliga und Liga, waren automatisch gesetzt; andere Mannschaften qualifizierten sich über die Pokalwettbewerbe in den DDR-Bezirken. Bis Mitte der 1980er Jahre ergab sich durch die hohe Zahl der Liga-Mannschaften (60 in insgesamt fünf Staffeln) ein großes Teilnehmerfeld. Bis 1975 gab es keinen festen Endspielort, danach fand das Finale bis 1989 stets im Berliner Stadion der Weltjugend statt. In den 1970er und 1980er Jahren besuchten das Endspiel jeweils zwischen 30.000 und 55.000 Zuschauer aus der gesamten DDR. Nach dem Fall der Berliner Mauer ging das öffentliche Interesse spürbar zurück, was sich bei den beiden letzten Endspielen 1990 und 1991 mit 5.750 bzw. 4.800 Besuchern widerspiegelte.

Der FDGB-Pokalsieger war für den Europapokal der Pokalsieger der folgenden Saison teilnahmeberechtigt. Konnte der Pokalsieger auch die Meisterschaft für sich entscheiden (Double), nahm der unterlegene Finalist seinen Platz ein. Insgesamt erreichten drei DDR-Mannschaften im Europapokal der Pokalsieger das Endspiel: Der 1. FC Magdeburg, der FC Carl Zeiss Jena sowie der 1. FC Lokomotive Leipzig. Während Jena (1981) und Leipzig (1987) ihre Finalauftritte verloren, konnte der 1. FC Magdeburg mit seinem Sieg 1974 gleichzeitig den einzigen Europapokalgewinn einer DDR-Fußballmannschaft feiern.

Rekord-FDGB-Pokalsieger mit je sieben Pokalgewinnen sind der 1. FC Magdeburg, der kein einziges Pokalfinale verlor, und die SG Dynamo Dresden, die mit 11 Teilnahmen zugleich am häufigsten im Finale stand. Hansa Rostock war 1991 der letzte Sieger des Wettbewerbs, der da bereits unter der Bezeichnung NOFV-Pokal firmierte.

Die Pokale 

Der FDGB-Pokal ging in den Besitz des Klubs bzw. der Gemeinschaft über, der ihn entweder dreimal in Folge gewann oder der seinen fünften Pokalsieg feiern durfte.
 FDGB-Pokal Nr. 1 (1949–1973) Fundus Sportmuseum Leipzig,
 FDGB-Pokal Nr. 2 (1974–1978) gewann der 1. FC Magdeburg nach seinen Pokalsiegen von 1964, 1965, 1969, 1973 und 1978 (Duplikat in Vereinsbesitz),
 FDGB-Pokal Nr. 3 (1979–1985) gewann die SG Dynamo Dresden nach ihren Pokalsiegen von 1952 (noch als „VP Dresden“), 1971, 1977, 1982 und 1984 (Original im Dresdner Fußballmuseum),
 FDGB-Pokal Nr. 4 (1986–1987) gewann der 1. FC Lok Leipzig nach seinen Pokalsiegen von 1957, 1976, 1981, 1986 und 1987 (Original in Vereinsbesitz),
 FDGB-Pokal Nr. 5 (1988–1990) Verbleib unklar,
 NOFV-Pokal (1991) gewann der F.C. Hansa Rostock (letztmals ausgespielt, Original in Vereinsbesitz)

Statistik 
 Rekordsieger: Dynamo Dresden und 1. FC Magdeburg (jeweils sieben Titel)
 Rekordfinalist: Dynamo Dresden (elf Mal)
 meiste Finalniederlagen: BFC Dynamo (sechs Mal)
 höchste Zuschauerzahl: 55.000 (jeweils 1975 und 1977 im Stadion der Weltjugend)
 niedrigste Zuschauerzahl: 4.800 (1991 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark)
 Trainer mit den meisten Titeln: Heinz Krügel und Hans Meyer (jeweils drei Mal)
 Der erste und der letzte Titelgewinn gelangen mit Johannes Manthey aus Duisburg bzw. Uwe Reinders aus Essen Trainern aus dem Ruhrgebiet.
 Hans Meyer ist der einzige Trainer, der nach der Wiedervereinigung auch den DFB-Pokal gewinnen konnte.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Siehe auch 
 Liste der FDGB-Pokal-Siegertrainer
 Fußball in der DDR
 Europapokal der Pokalsieger

Literatur

Weblinks 

 East Germany – Cup Finals – Full Data bei RSSSF (englisch)
 Alle Pokalendspiele im Detail
 Spezial zum DDR-Fußball

 
Fußballtrophäe